Фатту́ш () — левантийский хлебный салат, который готовится из поджаренных кусочков хлеба пита с добавлением зелени и различных овощей, в основном — редьки и помидоров. Фаттуш принадлежит к семейству блюд, известных как фаттат (мн. число) или фатта, в которых в качестве основы используются чёрствые лепёшки.

В фаттуш могут входить разные овощи и травы, в зависимости от времени года и вкусовых предпочтений. Овощи рубятся довольно крупными кусками в сравнении с табуле, где они шинкуются мелко. Также часто добавляется приправа из сумаха, которая придаёт кисловатый вкус.

Этимология 
Слово «фаттуш» произошло от арабского «фатт» — «дробление» и тюркского суффикса — «уш». Образование новых слов подобным образом раньше было часто распространено в левантийском арабском.

Ингредиенты

Основные ингредиенты 
 Портулак
 Редиска
 Томат
 Салат-латук
 Огурец
 Лук
 Сумах
 Мята
 Пита
 Соль
 Оливковое масло
 Лимонный сок

Дополнительные ингредиенты 
 Фета
 Петрушка
 Морковь
 Красный перец
 Зелёный перец
 Краснокочанная капуста
 Маслины
 Оливки
 Чёрный перец
 Чеснок
 Гранат
 Цфатский сыр

См. также 
 Панцанелла, итальянский хлебный салат

Примечания 

Закуски
Кипрская кухня
Израильская кухня
Иорданская кухня